Франсиско де Паула Энрике де Бурбон-и-Эскасани, 5-й герцог Севильский (; род. 16 ноября 1943 года, Мадрид) — испанский аристократ и гранд, дальний родственник испанской королевской семьи; бизнесмен, предприниматель.

Ранняя жизнь 
Он родился в Мадриде 16 ноября 1943 года. Старший сын Франсиско де Бурбон-и-Бурбон (1912—1995), старшего сына Франсиско де Бурбон-и-де-ла-Торре (1882—1952) и Энрикеты де Бурбон-и-Параде, 4-й герцогини Севильской (1885/1888 — 1967) . Его мать — Энрикета Эскасани-и-Мигель (1925—1962) была дочерью Игнасио Эскасани-и-Анселя и Энрикеты де Мигель-и-Мас, 2-й маркизы де Побла де Кларамун.
 
Его дед и бабка по отцовской линии были двоюродными братьями и внуками инфанта Энрике Испанского, 1-го герцога Севильского (1823—1870). Франсиско де Бурбон, 5-й герцог Севильский, является членом испанской династии Бурбонов и родственником нынешнего короля Испании Филиппа VI, поскольку они оба являются потомками испанского короля Карла IV.

Герцог Севильский 
После смерти своей бабушки, Энрикеты де Бурбон-и-Параде, 4-й герцогини Севильской (1885—1967), он унаследовал титул герцога Севильского. Его отец Франсиско де Бурбон отказался от своих собственных прав на герцогский титул в пользу старшего сына в 1968 году.

Браки и дети 
Герцог Севильский был трижды женат. 7 июля 1973 года в Баден-Бадене он женился первым браком на графине Беатрис фон Харденберг (28 июня 1947 — 14 марта 2020, Марбелья), дочери графа Гюнтера фон Харденберга (1918—1985) и принцессы Марии Джозефы цу Фюрстенберг (1922—2008). У супругов было трое детей. 30 июня 1989 года они развелись.

 Оливия де Бурбон-и-Харденберг (род. 6 апреля 1974, Лондон), предприниматель, создавшая ювелирную фирму «Aristocrazy», замужем за Хулиан Поррас Толедано (род. 3 октября 1982 года в Кастилья-ла-Манча) с 4 октября 2014 года в Марбелье, двое детей:
 Флавия Мария Хосефа Поррас и де Бурбон (род. 30 ноября 2016 г.)
 Фернандо Энрике Поррас и де Бурбон (родился 14 августа 2018 года)
 Кристина Елена  де Бурбон-и-Харденберг (2 сентября 1975, Мадрид — 13 февраля 2020, Мадрид), руководитель фирмы по быстрому питанию (кейтеринг)
 Франсиско де Паула Хоакин де Бурбон-и-Харденберг (род. 21 января 1979, Мадрид), предприниматель, участник первого сезона телевизионного сериала на канале TLC «Secret Princes»/

19 октября 1991 года герцог Севильский вторично женился в Вене на Изабелле Евгении Каранич (род. 23 ноября 1959). Супруги не имели детей и развелись 17 июня 1993 года в Мадриде.

2 сентября 2000 года он в третий раз женился в Марбелье на Марии де лос Ангелес-де-Варгас-Цунига-и-де Хуанес (род. 19 ноября 1954). Третий брак также бездетный.

Орден Святого Лазаря 

5 октября 1996 года в Санта-Марии-делла-Пассионе (Милан, Италия) Франсиско де Бурбон-и-Эскасани, 5-й герцог Севильский, был избран 48-м великим магистром Ордена Святого Лазаря от Мальтийского отделения. Он сменил в этой должности своего отца, который являлся великим магистром Ордена Святого Лазаря с 1959 года. В 2008 году герцог Севильский отказался от должности великого магистра, его сменил его кузен, Дон Карлос Гереда и де Бурбон, маркиз де Альмасан (род. 1947). После отставки герцог Севильский получил звание «почетный великий магистр».

Порядок наследования вакантного французского престола 
Будучи прямым потомком короля Франции Людовика XIV, Франсиско де Бурбон, герцог Севильский, находится на шестом месте в легитимистском порядке наследования французского королевского престола.

Титулы и стили 
 16 ноября 1943—1967 год: Дон Франсиско де Бурбон-и-Эскасани
 1967 — настоящее время: Его Превосходительство Герцог Севильский

 Великий магистр Ордена Святого Лазаря (1996—2008)
 Кавалер Ордена Орла Грузии и Нетленной Плащаницы
 Президент (Consejero Magistral) корпуса дворянства Астурии.

См. также 
 Герцог Севильский

Генеалогия 

<center>

Патрилинейный список 

Патрилинейный список — генеалогическая линия родства от отца к сыну

 Роберт II, граф Вормсгау, ок. 765—807
 Роберт III, граф Вормсгау, 800—834
 Роберт Сильный, 820—866
 Роберт I, 866—923
 Гуго Великий, 898—956
 Гуго Капет, ок. 939—996
 Роберт II, 972—1031
 Генрих I, 1008—1060
 Филипп I, 1052—1108
 Людовик VI, 1081—1137
 Людовик VII, 1120—1180
 Филипп II Август, 1165—1223
 Людовик VIII, 1187—1226
 Людовик IX, 1214—1270
 Роберт, граф де Клермон, 1256—1317
 Людовик I, герцог де Бурбон, 1279—1342
 Жак I де Бурбон, граф де ла Марш, 1319—1362
 Жан I де Бурбон, граф де ла Марш, 1344—1393
 Людовик I, граф де Вандом, 1376—1446
 Жан VIII, граф де Вандом, 1426—1478
 Франсуа, граф де Вандом, 1470—1495
 Карл, герцог Вандомский, 1489—1537
 Антуан де Бурбон, герцог Вандомский, 1518—1562
 Генрих IV, 1553—1610
 Людовик XIII, 1601—1643
 Людовик XIV, 1638—1715
 Людовик Великий Дофин, 1661—1711
 Филипп V, 1683—1746
 Карл III, 1716—1788
 Карл IV, 1748—1819
 Инфант Франсиско де Паула де Бурбон, 1794—1865
 Инфант Энрике, 1-й герцог Севильский, 1823—1870
 Франсиско де Паула де Бурбон-и-Кастельви, 1853—1942
 Франсиско де Паула де Бурбон-и-де-ла-Торре, 1882—1952
 Франсиско де Бурбон-и-Бурбон, 1912—1995
 Франсиско де Бурбон-и-Эскасани, род. 1943

Примечания

Источники 
 Profile, Genealogics.org; accessed 18 February 2015.
 Profile, thePeerage.com; accessed 18 February 2015.
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 97.

Герцоги Севильские
Испанские Бурбоны